

Persone
Adelio Verga – calciatore italiano
Andrea Verga – medico e politico italiano
Angelo Verga – giurista italiano
Bob Verga – ex cestista statunitense
Carlo Verga – politico italiano
Ettore Verga – storico italiano
Francesco Verga – politico italiano
Giovanni Verga – scrittore italiano
Isidoro Verga – cardinale italiano
Mario Verga – calciatore italiano
Pierpaolo Verga – produttore cinematografico italiano
Rafael Verga – modello brasiliano
Rufo Emiliano Verga – calciatore italiano

Judah ibn Verga – storico, matematico, astronomo e cabalista spagnolo del XV secolo

Altro
Verga – bastone lungo e sottile
Verga – nave traghetto
Verga d'oro – nome comune della pianta erbacea Solidago virgaurea
Verga – sinonimo utilizzato per riferirsi all'organo genitale maschile

Pagine correlate 
La vergara